Copa Artigas 1975 - drugą edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Artigas między reprezentacjami Paragwaju i Urugwaju rozegrano w 1975 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Artigas 1975 został zespoły: Urugwaju i Paragwaju.

Poprzedni turniej z tej serii Copa Artigas 1968, a następny Copa Artigas 1977.

Copa Artigas
1975 w piłce nożnej
1975 w Ameryce Południowej
Paragwaj w XX wieku
Urugwaj w XX wieku